Сугут — кенийская фамилия.

 Сугут, Джулиус — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сугут, Хенри — кенийский бегун на длинные дистанции.